Pionnier peut faire référence à :
 dans un contexte historique :
 un pionnier, type de fantassin proche du sapeur
 un colon (notamment dans le contexte de la conquête de l'Ouest)
 dans les mouvements de jeunesse :
 les pionniers du scoutisme, une branche pédagogique regroupant les jeunes de 15 à 18 ans de l'organisation des Scouts & Guides de France
 le mouvement des pionniers communistes, dans les pays communistes, notamment ceux du bloc de l'Est
 une espèce pionnière, premier organisme vivant colonisant un milieu.
 le Parti pionnier, parti politique japonais créé en 1993 par Masayoshi Takemura
 l'instrument astronomique PIONIER pour l'observatoire du VLTI.
 un joueur appartenant à l'équipe de football américain Pionniers de Touraine de Tours, en France.

Patronyme 

 Laurent Pionnier, footballeur professionnel, gardien de but.

Notes et références

Voir aussi